Juan V puede referirse a:
 Juan V, papa nº 82 de la Iglesia católica (685-686).
 Juan V Paleólogo (1332–1391), emperador bizantino desde 1341.
 Juan V de Bretaña (1339–1399), duque de Bretaña y conde de Montfort.
 Juan V de Rusia más conocido como Iván V de Rusia.
 Juan V de Portugal (1689–1750), rey de Portugal entre 1706 y 1750.